Lyse steht für:
 der Zerfall organischen Materials, siehe Lyse (Biologie)
 Thrombolyse, medikamentöse Auflösung eines Blutgerinnsels
 Lyse (Sängerin), Anne-Lyse Blanc, Sängerin

Łyse steht für:
 Łyse, Gemeinde in Polen

Siehe auch:
 Lysis (Begriffsklärung)